Bakos László
 Bakos László (1893–1969) színész
 Bakos László (1914–1991) orvos, reumatológus
 Bakos László (1919–1993) birkózó, edző
 Bakos László (1922–1945) labdarúgó (Csepel)
 Bakos László (1946–) gyártásszervező
 Bakos László (1958–) gyógypedagógus, író

Bakoss László
 Bakoss László (1889–1964) mezőgazdasági szakíró